Дорожное происшествие () — советская комедийная мелодрама 1980 года производства киностудии Азербайджанфильм. На экраны фильм вышел 20 февраля 1981 года. Фильм считается культовым как по сценарию, так и по музыке, написанной гениальным композитором и певцом Поладом Бюль-Бюль оглы.

Сюжет 
Весёлый водитель Мустафа влюбился в красавицу Зумруд и хочет на ней жениться. Её отцу Гурбану Мустафа не нравится и он против этой свадьбы, но в конце концов Мустафа идёт против отца и женится на Зумруд.

Синопсис 
 Первый фильм Темура Бекирзаде как режиссёра-постановщика.
 Фильм рассказывает о любви двух молодых людей и непонимании их чувств родителями.

Создатели фильма

В ролях (в скобках пишутся мастера дубляжа, как внутренние, так и на русский язык) 
Сиявуш Аслан — Курбан (дубл. Олег Мокшанцев)
Вахтанг Панчулидзе — Мустафа (дубл. Парвиз Багиров, Валентин Грачёв)
Гамида Омарова — Зумруд (дубл. Наталья Гурзо)
Камиль Магаррамов — Паша (дубл. Рамиз Азизбейли, Игорь Ясулович)
Яшар Нури — Макинтош (дубл. Рудольф Панков)
Гаджи Исмаилов — Муршуд (дубл. Раднэр Муратов)
Софа Баширзаде — бабушка Сона (дубл. Римма Маркова)
Джейхун Мирзоев — Ибадулла (дубл. Станислав Михин)
Юсиф Ализаде — Фарид (дубл. Шахмар Алекперов, Олег Голубицкий)
Адиль Исмаилов — лётчик (дубл. Гамлет Ханызаде)
Мамедкамал Казымов — Шамси
Эльдениз Зейналов — истец (дубл. Артём Карапетян)
Зарнигяр Агакишиева — Адиля
Мубариз Алиханоглу — сотрудник милиции
Рахиб Алиев — сват (дубл. Эльдениз Расулов)
Мамедага Дадашев
Мухтар Маниев — сотрудник милиции
Офелия Аслан (в титрах — Офелия Асланова) — Кубра (дубл. Гюльшан Курбанова)
Дадаш Кязимов — пассажир (дубл. Михаил Глузский)
Тельман Адыгёзалов — студент
Шаин Джабраилов — сотрудник милиции
Алескер Мамедоглу — человек в аэропорту
Аликулу Самедов — покупатель
Маяк Керимов — покупатель
Зили Намазов — человек в аэропорту
Рамиз Мамедов — человек в аэропорту
Садигят Зульфугарова — тётя

В эпизодах 
А. Расулов

Внутренний дубляж неизвестных исполнителей 
 Садых Гусейнов — пассажир
 Талят Рахманов — ''сват

Помощь в съёмках фильма 
 Аэропорт Забрат
 БакГАИ

Библиография 
 Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi. C.Cabbarlı adına "Azərbaycanfilm" kinostudiyası. Aydın Kazımzadə. Bizim "Azərbaycanfilm". 1923-2003-cü illər. Bakı: Mütərcim, 2004.- səh. 288.

Ссылки 
 Подробная информация.

Фильмы СССР 1980 года
Фильмы студии «Азербайджанфильм»
Фильмы на азербайджанском языке
Фильмы на русском языке
Кинокомедии СССР
Фильмы-мелодрамы СССР